Dit is een lijst van de groepen karakters in de Unicode-standaard 15.0.

De karakters zijn verdeeld over zeventien planes, elk met ruimte voor 65536 tekens, genummerd 0 t/m 16 (soms ook hexadecimaal 0 t/m 10):

Basic Multilingual Plane 
In het eerste plane (Engels voor vlak) (plane 0), het Basic Multilingual Plane, zijn de meeste tekens benoemd, tot nu toe. De BMP bevat karakters voor bijna elke moderne taal en bevat tevens een groot aantal speciale symbolen. De meeste exotische karakters in het BMP zijn Chinese, Japanse en Koreaanse (CJK) karakters.

Verdeling van Unicode-subbereiken in de BMP

Supplementary Multilingual Plane 
Plane 1, de Supplementary Multilingual Plane (SMP), is vooral gebruikt voor historische schriften zoals Lineair B, maar is ook voor muzikale en wiskundige symbolen.

Verdeling van Unicode-subbereiken in de SMP

Andere planes 

Unicodelijst
Unicode-subbereiken